EAZ steht für:
 Endgeräteauswahlziffer im Signalisierungsprotokoll FTZ 1 TR 6
 Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Sansibar, Kfz-Nationalitätszeichen
 Energetische Amortisationszeit

siehe auch
 Eaz, Schweizer Rapper

Abkürzung